Ниже приведён список футбольных стадионов в Северной Македонии, отсортированный по вместимости.

Стадионы 

Команды, выделенные жирным шрифтом - клубы Первой лиги.

См. также 
 Список футбольных стадионов по вместимости

Ссылки 
 Северная Македония  на WorldStadiums.com

 
Северная Македония